Herrndorf ist der Name

 von Herrndorf (Halsbrücke), einer Siedlung bei Niederschöna, Gemeinde Halsbrücke, Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 des Ortes Kněževes u Rakovníka, Okres Rakovník, Tschechien
 des Ortes Żukowice, Powiat Głogowski, Polen

sowie von 
 Fritz Herrndorf (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Herrndorf (1965–2013), deutscher Schriftsteller und Maler

Siehe auch:
 Herrendorf